Ро́ут () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Роут, Иван Николаевич (1820—1890) — русский архитектор, академик архитектуры.
 Роут, Кайл (младший) (род. 1950) — американский футболист.
 Роут, Падмини (род. 1994) — индийская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.

Примечания